Louis Augustin Guillaume Bosc (1759-1828), een botanicus en zoöloog

in samenstellingen:
Bosc-Asselin, Seine-Maritime
Bosc-Bénard-Commin, Eure
Bosc-Bénard-Crescy, Eure
Bosc-Bérenger, Seine-Maritime
Bosc-Bordel, Seine-Maritime
Bosc-Édeline, Seine-Maritime
Bosc-Geoffroy, Seine-Maritime
Bosc-Guérard-Saint-Adrien, Seine-Maritime
Bosc-Hyons, Seine-Maritime
Bosc-le-Hard, Seine-Maritime
Bosc-Mesnil, Seine-Maritime
Bosc-Renoult-en-Ouche, Eure
Bosc-Renoult-en-Roumois, Seine-Maritime
Bosc-Roger-sur-Buchy, Seine-Maritime

ook:
gemeenten met de naam Le Bosc (doorverwijspagina)